En Pologne,  Głęboczek peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Głęboczek, village du powiat de Nakło,
 Głęboczek, village du powiat de Żnin,
 Głęboczek, village du powiat de Mogilno,
 Głęboczek, village de la gmina de Chrostkowo,
 Głęboczek, village de la gmina de Skępe.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Głęboczek, village du powiat de Konin,
 Głęboczek, village du powiat de Poznań.

dans d'autres voïvodies
 Głęboczek, village de la voïvodie de Lubusz,
 Głęboczek, village de la voïvodie de Podlachie,
 Głęboczek, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.